Иван Аргамаков:
 Аргамаков, Иван Андреевич (1775—1820) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Аргамаков, Иван Васильевич (1763—1834) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.